Jan Dekert (1786-1861) – biskup katolicki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej
 Jan Dekert (1738-1790) – prezydent miasta Warszawy, działacz mieszczański, kupiec